Moab ou MOAB peut désigner :

Personnalité 
 Moab, personnage de la Bible, ancêtre des Moabites.

Toponyme 

 Le royaume de Moab, un ancien royaume du Moyen-Orient, à proximité de la vallée du Jourdain.
 Moab (Utah), une ville de l'Utah, dans l'ouest des États-Unis.

Sigle 

MOAB est un sigle ou acronyme pouvant signifier :
 Mother of All Battles est une expression utilisée par Saddam Hussein début 1991 dans son ultimatum aux États-Unis.
 Massive Ordnance Air Blast Bomb, par rétroacronymie de l'acception précédente, est le nom trouvé à partir des initiales MOAB, signifiant Mother of All Bombs, en 2003, pour l'inauguration de l'une des bombes conventionnelles  (c'est-à-dire non nucléaire) les plus puissantes au monde, les États-Unis en donnent tous les détails techniques. En 2007, la Russie présente la Father of All Bombs, 4 fois plus puissante, mais refuse d’évoquer le moindre détail technique.

Notes et références